I'm with Stupid (qui en anglais signifie « Je suis avec un idiot » ) peut désigner :

Albums 
 I'm with Stupid, album d'Aimee Mann, 1995

Chansons 
 I'm with Stupid, chanson de Static-X, 2000
 I'm with Stupid, chanson des Pet Shop Boys, 2006

Télévision 
 I'm with Stupid, série télévisée britannique diffusée entre 2005 et 2006